En tonlös palatal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett c med cedilj).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa palatala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är palatal, vilket betyder att den uttalas med tungryggen tryckt mot hårda gommen.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Den tonlösa palatala frikativan återfinns bland annat i tyskan som uttal av ch efter de främre vokalerna ä, e, i, ö och ü, diftongerna ei, eu och äu, samt konsonanterna l, m, n och r. Ljudet kallas för ich-ljudet.

I engelskan uppstår den dialektalt som uttal av , till exempel i human , som då uttalas .

Fonetik
Konsonantljud